Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

107e régiment d'infanterie
107e régiment d'infanterie territoriale

 
 d'infanterie « prince Jean-Georges » ( d'infanterie royal saxon)

Homonymie d'unités militaires